De Schelde (krant), een Vlaams-nationalistische krant
 De Schelde (oratorium), een oratorium van Peter Benoit
Damen Schelde Naval Shipbuilding, een scheepswerf in Vlissingen

Zie ook 
 Schelde (doorverwijspagina)